Sandon kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sandon, Italien, ort, Veneto, Provincia di Venezia,

Storbritannien 

 Sandon, Essex, ort i England, 
 Sandon, Hertfordshire, parish, England, 
 Sandon, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Sandon and Burston, parish, England, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar